99. længdegrad kan henvise til:

 99. vestlige længdekreds
 99. østlige længdekreds